

Брегово () — місто в Видинській області. Входить до складу общини Брегово.
 Брегово () — громада у складі Видинської області.
 Брегово () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.